Il singolare del torneo di tennis ATP Nizza 1971, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Jan Kodeš 10-8, 11-9, 6-1.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP Nizza 1971